Laforêt o Laforet es un apellido francés. Se trata de la contracción de la forêt, que significa «el bosque». Es el apellido de:

 Carmen Laforet (1921-2004), escritora española;
 Marie Laforêt (1939-2019), actriz y cantante francesa.

Localidades 

 Laforêt, aldea del municipio belga de Vresse-sur-Semois.